Recabe (pai de Jonadabe)
 Recabe (filho de Rimom)
 Recabe (pai de Malquias)